Eryngium andersonii är en flockblommig växtart som beskrevs av Mariano Lagasca y Segura och John Claudius Loudon. Eryngium andersonii ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
andersonii